Amarro Fiamberti – psichiatra italiano
 Mario Fiamberti – calciatore italiano
 Tommaso Fiamberti – scultore italiano